27−й Чемпионат мира по хоккею с мячом стартовал в российском городе Кемерово 28 января и завершился 4 февраля 2007 года. Турнир проходил в двух группах A и B (высшая и первая лига), в каждой из которых принимало участие по 6 команд.

Матчи проводились на двух стадионах − «Химик» и «Шахтёр».

По окончании групповых этапов победитель группы B встретился с последней командой группы А за право на следующем чемпионате играть в сильнейшей группе. Как и год назад, сборная Белоруссии обыграла сборную США и осталась в элите. Матчи в группе В проводились с укороченным временем − 2 тайма по 30 минут вместо положенных 45.

Сборные России и Швеции, не испытывая по ходу турнира особого сопротивления со стороны других команд, ожидаемо вышли в финал первенства, где и разыграли золотые медали. Матч прошёл 4 февраля на стадионе «Химик» при внушительной аудитории в 35 000 человек. Проигрывая по ходу поединка, наши хоккеисты сумели переломить ход встречи, забив в последней трети матча два мяча со стандартов. Итог − 3:1 в пользу сборной России. Россияне в 4-й раз (18-й с учётом побед сборной СССР) стали чемпионами мира.

Участники

Группа А 
Команды расставлены согласно занятым местам на чемпионате мира 2006 года в Швеции.

  Россия
  Швеция
  Финляндия
  Казахстан
  Норвегия
  Белоруссия

Группа В 

Сборная Латвии заменила сборную Канады, отозвавшую свою заявку на участие в турнире.

  США
  Венгрия
  Нидерланды
  Монголия
  Эстония
  Латвия

Турнир

Группа А

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

 Голы: Максимов, 38. Иванушкин, 60. Обухов, 88. — М.Бергвалл, 11.
 Штраф: 40 — 40.
 Судья: Валлен (Финляндия).
 4 февраля. Кемерово. Стадион «Химик». 35 000 зрителей. Минус 10 градусов.

Лучшие игроки чемпионата

Лучшие бомбардиры (Группа А) 

 Сергей Обухов — 20
 
 Давид Карлссон — 17

 Даниэль Андерссон — 13

 Евгений Иванушкин — 13

 Сами Лаакконен — 13

Группа В

Матч переходного турнира 

Таким образом, Белоруссия остаётся в группе сильнейших.

Лучшие бомбардиры (Группа В) 
  Нельсон — 11
  Прайс — 10
  Ричардсон — 9

Конгресс FIB, состоявшийся в Кемерово 3 февраля 2007 года, принял решение о проведении следующего чемпионата мира по хоккею с мячом в Москве.

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата мира по хоккею с мячом 2007 года
 Статистика чемпионата

Примечания 

2007
2007
Январь 2007 года
Февраль 2007 года
Спортивные соревнования в Кемерове
2007 год в Кемеровской области